Laxton (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire
 Laxton (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire